Wahlkreis 102 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 102
 Landtagswahlkreis 102